

Code 
BAZ peut faire référence à :
 .

Sigle 
BAZ peut faire référence à :
 BAZ (où BAZ signifie Brjanski Awtomobilny Zavod), un constructeur automobile russe.

Musique 
Baz peut faire référence à :
 Baz, un sous-label de One Little Indian Records.

Toponyme 

 Baz, un village de l'empire ottoman où est né Agha Petros (1880-1932).

Patronyme 

 Coline Ballet-Baz (1992-), skieuse acrobatique française ;
 Loris Baz (1993-), pilote de moto français ;
 Nabil Baz (1987-), un coureur cycliste algérien ;
 Noha Baz, médecin et écrivain syrien ;
 Patrick Baz (1963-), un photojournaliste franco-libanais.

Code IATA des aéroports